brijest (lat. Ulmus), rod biljaka iz porodice Ulmaceae
 Brijest (pravna povijest), crnogorski pravnopovijesni pojam

Naselja:

 Brijest (Osijek), gradsko naselje Osijeka, Hrvatska
 Brijest (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare, BiH